Il singolare del DFS Classic 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Lori McNeil era la detentrice del titolo e ha battuto in finale, 6–2, 6–2 Zina Garrison.

Teste di serie

  Zina Garrison (finale)
  Lori McNeil (Campionessa)
  Iva Majoli (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Brenda Schultz (semifinali)
  Patty Fendick (terzo turno)
  Meredith McGrath (secondo turno)
  Pam Shriver (quarti di finale)

 Larisa Neiland (terzo turno)
 Miriam Oremans (terzo turno)
 Kristine Kunce (terzo turno)
 Rachel McQuillan (terzo turno)
 Elna Reinach (terzo turno)
 Joannette Kruger (quarti di finale)
 Laura Golarsa (quarti di finale)
 Clare Wood (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1994